Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 90001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 24 kwietnia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

90001-90100

90101-90200

90201-90300

90301-90400

90401-90500

90501-90600

90601-90700

90701-90800

90801-90900

90901-91000

Przypisy 

Lista planetoid 090001-091000